Кооре, также амаарро, амарро, коорете, бадитту, койра, квера, нуна, — афразийский язык в южной Эфиопии.

Согласно переписи 2007 года, на языке говорят 159 200 человек.

Письменность на эфиопской графической основе:

Примечания 

Языки Эфиопии
Афразийские языки
Языки Африки
Омотские языки